Stumpfhof ist ein Ortsname:

 Stumpfhof (Döhlau), Einöde auf der Gemarkung Tauperlitz der Gemeinde Döhlau, Landkreis Hof, Bayern
 Stumpfhof (Rosenberg), Wohnplatz der Gemeinde Rosenberg im Ostalbkreis, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Stampfhof